Красногородская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Красногородском районе Псковской области России.

Административный центр — посёлок городского типа (рабочий посёлок) Красногородск

География 
Территория волости граничит на юге с Пограничной волостью Красногородского района, на западе — с Пыталовским районом, на востоке — с Опочецким районом Псковской области.

На территории волости расположены озёра: Малолеска или Ночевское (1,05 км², глубиной до 1,2 м) к юго-западу от Красногородска и Влесно (0,9 км², глубиной до 1,9 м) в северо-восточной части, а также озеро Велье на границе с Пушкиногорским районом

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Красногородский сельсовет был превращён в Красногородскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Красногородская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Красногородский район со статусом муниципального района.

На референдуме 11 октября 2009 год было поддержано объединение Граинской и Красногородской волостей. Законом Псковской области от 3 июня 2010 года Граинская волость (с центром в деревне Лукино) была упразднена и включена в состав Красногородской волости.

С июля 2010 до апреля 2015 года в состав Красногородской волости входило 90 деревень — Агафоново, Алексино, Артамоны, Асипихино, Астицы, Барашкино, Барбашино, Батутино, Бельково, Бодренки, Вершино, Гавры, Глухари, Горбуново, Горенки, Гришково, Грозново, Данилкино, Дорохи, Ершово, Жагорево, Залужье, Заречье, Зайцы, Зеркули, Зубы, Иванцево, Исаево, Кашино, Кожуры, Крестовка, Куртины, Литвинка, Ломы, Лоскутино, Лопатчиха, Лукино, Лямоны, Лятовка, Маковейково, Мехово, Мехово, Мицкеево, Могильники, Мокрица, Морозово, Морозово, Мулдово, Мыза, Никулино, Ночево, Остроглядово, Перлица, Платишино, Подвишенка, Поддубно, Подсадница, Поршино, Равгово, Рогали, Рогозки, Ромослы, Рыжково, Сакулино, Саурово, Серебренниково, Сидорово, Собольцово, Сорокино, Соснивица, Станкеево, Столбово, Сукино, Тимохи, Тишково, Трешуты, Троши, Усово, Филелеево, Храмеево, Цыбино, Шахово, Шеломово, Шумилы, Шутово, Юренково, Якушово, Ярусово, Яхново, Яшково.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года в состав Красногородской волости 11 апреля 2015 года была включена упразднённая Партизанская волость.

Население 

Суммарная численность населения Красногородской волости с присоединением упразднённой Партизанской волости по состоянию на 1 января 2015 года составляет 2588 человек.

Населённые пункты 
В состав волости с апреля 2015 года входят 160 населённых пунктов (деревень):

Примечания 

Муниципальные образования Красногородского района
Сельские поселения Псковской области